Serafina Corrêa
838 Seraphina

Desambiguações de topônimos